Dzisna to nazwa miejscowości w Polsce, miejscowości i jeziora na Litwie, miejscowości na Białorusi oraz rzeki płynącej przez Białoruś i Litwę.

Miejscowość w Polsce 
 Dzisna – wieś w Polsce w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Przybiernów

Miejscowość i jezioro na Litwie 
 Dzisna – wieś w rejonie ignalińskim okręgu uciańskim
 Dzisna – jezioro

Miejscowość na Białorusi 
 Dzisna – miasto w obwodzie witebskim

Rzeka 
 Dzisna – rzeka na obszarze Białorusi i Litwie